Belagerung von Mantua steht für:

 Belagerung von Mantua (1796–1797)
 Belagerung von Mantua (1799)